Делорейн (Deloraine) — название нескольких населённых пунктов:

 Делорейн — город в Тасмании (Австралия).
  — город в провинции Манитоба (Канада).